Klippare kan syfta på:

 Klippare (häst) – tidigare beteckningen för en mindre, livlig och snabb hästtyp
 Filmklippare – en person som klipper film